De Football League Cup 1992/93, om sponsorredenen ook bekend als de Coca-Cola Cup, was de 33ste editie van de strijd om deze Engelse voetbalbeker. Het toernooi begon op 18 augustus 1992 en eindigde op zondag 18 april 1993 met de finale in het oude Wembley Stadium in Londen, die onder leiding stond van scheidsrechter Allan Gunn. In totaal deden 92 clubteams mee aan het toernooi.

Schema

Zie ook
FA Cup 1992/93
Finale League Cup 1993
Engels voetbalkampioenschap 1992/93

Bekervoetbal 1992/93
1993